L'equalitzador (sèrie de televisió de 1985), titulada originalment en anglès The Equalizer
 L'equalitzador (pel·lícula), titulada originalment en anglès The Equalizer i basada en la sèrie de 1985
 The Equalizer 2, seqüela de la pel·lícula
 The Equalizer (sèrie de televisió de 2021), reboot de la sèrie de 1985
 The Equalizer 3, tercera entrega de la pel·lícula